Сан Мигел де лос Гарза има више значења:

 Сан Мигел де лос Гарза (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мигел де лос Гарза, Ла Луз (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику